Kamin peut faire référence à :

Patronymes  
 Aaron Kamin (né en 1977), ancien guitariste du groupe The Calling.
 Leon Kamin (1927—2017), psychologue américain.
 Shoshana Kamin (née en 1930), mathématicienne israélienne d'origine soviétique.

Toponymes 
 Kamin-Kachyrsky, ville de l'oblast de Volhynie, en Ukraine.
 Raïon de Kamin-Kachyrskyï, raïon en Ukraine.

Voir aussi 
 Kamine, localité du Cameroun située dans le département du Donga-Mantung.
 Mark Kamins (1955-2013), DJ américain.